«Sin título» puede referirse a:

Escultura 
 Sin título (2001), escultura de Herminio Álvarez;
 Sin título (1982), escultura de José Luis Fernández;
 Sin título (2002), escultura de Navjot Altaf;

Música 
 Sin título (1987), álbum de Arturo Meza.